Туркменистан:
 Туркменистан — государство в Средней Азии.
 «Туркменистан» — телерадиокомпания.
 «Туркменистан» — телебашня.